Kaname peut désigner :
 Kaname Kuran, personnage du manga et anime Vampire Knight
 Kaname Chidori, héroïne du manga et anime Full Metal Panic!
 Kaname Tousen, personnage du manga et anime Bleach
 Kaname Asahina, personnage de l'anime Brothers Conflict